Novellesi – abitanti di Novelle (Sellero)
Novellesi – abitanti di Novello